Přírodní samarium (61Sm) je tvořeno pěti stabilními izotopy; 144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm a 154Sm; a dvěma radioizotopy s velmi dlouhými poločasy přeměny, 147Sm a 148Sm. Nejběžnějším izotopem je 152Sm (přirozený výskyt 26,75 %). Bylo také popsáno 31 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 128 až 165, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 146Sm (poločas přeměny 1,03×108 let), 151Sm (90 let), 145Sm (340 dnů), 153Sm (46,284 hodiny) a 156Sm (9,4 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 75 minut, většina pod 50 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 145 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy promethia, zatímco u 151Sm a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na europium (146Sm, 147Sm a 148Sm je alfa radioaktivní)..

Samarium-149 
149Sm je pozorovatelně stabilní (předpokládá se radioaktivní přeměna, ale nebyla pozorována) izotop samaria a štěpný produkt, který má výrazný vliv na funkci jaderného reaktoru, je druhým nejsilnějším neutronovým jedem po 135Xe. Jeho účinný průřez pro tepelné neutrony je 40 140 barnů.

Seznam izotopů

Reference 

samarium
Samarium